Afloramento pode referir-se a:

Afloramento (oceanografia) — subida de águas profundas para regiões menos profundas do oceano
Afloramento (geologia) — área onde uma rocha diferente das rochas circundantes emerge à superfície

Desambiguação